Rödiger oder Roediger ist der Familienname folgender Personen:

 Achilles Roediger (1812–1868), Inhaber des Internats La Châtelaine in Genf, (später Thudichum)
 Albert Rödiger (1903–1973), deutscher Politiker (DBD)
 Alexander Fjodorowitsch Roediger (1854–1920), russischer General und Kriegsminister
 Alexander Rödiger (* 1985), deutscher Bobfahrer
 Carl Hugo Rödiger (1850–), deutscher Politiker (SPD)
 Conrad Frederick Roediger (1887–1973), deutscher Diplomat und Jurist
 Elisabeth Roediger (Elisabeth Grundmann-Roediger)(1859–1914), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Emil Rödiger (1801–1874), deutscher Orientalist
 Friedrich Isaac Roediger (1818–1881), deutscher Bijouterie-Fabrikant (Fuchsschwanzkette) und Hofjuwelier
 Fritz Rödiger (1824–1909), deutscher Publizist
 Johannes Roediger (1845–1930), deutscher Bibliothekar
 Karl-Heinz Rödiger (* 1945), deutscher Informatiker
 Ludwig Roediger (1798–1866), deutscher Philologe und Burschenschafter
 Max Roediger (1850–1918), Germanist
 Paul Roediger (1859–1938), deutscher Wirtschaftsjurist und Industriemanager
 Wilfried Rödiger (1937–2016), deutscher Internist und Kardiologe
 Wilhelm Roediger (1844–1915), Ing. und Besitzer der Kupfermine Mina Sultana in Huelva, Spanien

Siehe auch:
 Roediger von Manteuffel
 Rediger
 Rödinger
 Roedger
 Röttiger